«Life for Rent» () ― второй сингл, выпущенный со второго альбома британской певицы Дайдо, Life for Rent. Сингл был выпущен 1 декабря 2003 года и имел относительный успех в Великобритании, достигнув 8-го места в UK Singles Chart. Сингл также имел успех в Европе и США. Песня была использована в американских телесериалах «Тайны Смолвиля» и «Никита».

Трек-лист
 UK CD1
 "Life For Rent" – 4:01
 "White Flag" (Idjut Boys Remix) – 3:36

 UK CD2
 "Life For Rent" – 4:01
 "Life For Rent" (Skinny 4 Rent Mix) – 6:13
 "Stoned" (Spiritchaser Mix) – 3:05
 "Life For Rent" (Video) – 4:00

Чарты

Еженедельные чарты

Ежегодные чарты

Примечания

Песни 2003 года
Песни Дайдо
Видеоклипы, снятые Софи Мюллер
Поп-баллады
Баллады 2000-х годов
Песни, написанные Дайдо